API est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :

en français
 actualisation du potentiel intellectuel ;
 alcoolisation ponctuelle importante, une expression synonyme de binge drinking ;
 allocation de parent isolé ;
 alphabet phonétique international ou Association phonétique internationale, en linguistique ;
 année polaire internationale ;
 Association psychanalytique internationale ;
 Atlantique Press Information, agence de presse, voir Groupe Sipa - Ouest-France ;
 automate programmable industriel, en automatisme ;
 autorité publique indépendante ;
 aspergillose pulmonaire invasive

en anglais
 Active pharmaceutical ingredient (en français, substance active) ;
 American Petroleum Institute, un organisme de normalisation des industries pétro-gazières, définissant entre autres un indice API de qualité du pétrole brut ;
 Application Programming Interface (en français, interface de programmation d'application), selon la liste des abréviations en informatique ;
 Automated Processes, Inc., un concepteur de matériel de studio ;

en italien
 Alleanza per l'Italia (en français, Alliance pour l'Italie), un parti politique centriste fondé en 2009.

API est un code qui peut signifier :
  ;

Api peut désigner :
 
 Api, un dieu égyptien ;
 Api, une boisson bolivienne.

Voir aussi